Ма́мфорд () — английская фамилия.

Известные носители:
 Мамфорд, Дэвид (род. 1937) — американский математик.
 Мамфорд, Льюис (1895—1990) — американский историк, социолог и философ техники.
 Мамфорд, Тамара (род. 1980) — американская оперная певица (меццо-сопрано)
 Мамфорд, Элоиза (род. 1986) — американская актриса.